caddo, membre dels caddos, tribu índia del grup lingüístic de les llengües caddo 
 Llengua caddo, llengua de les llengües caddo meridionals 
 Llengües caddo, família lingüística de les llengües ameríndies
 Comtat de Caddo, comtat al centre de l'estat estatunidenc d'Oklahoma